Le château de Villette peut désigner plusieurs édifices situés en France :

 le château de Villette à Condécourt dans le Val-d'Oise ;
 le château de Villette à Glaire dans les Ardennes ;
 le château de Villette à Ménestreau-en-Villette dans le Loiret ;
 le château de Villette à Poil dans la Nièvre ;
 le château de Villette à Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise ;
 le château de la Villette, bâtiment principal de l'ancienne chocolaterie Poulain à Blois dans le Loir-et-Cher.

Voir aussi 

 Villette

Villette